es el quinto apellido japonés más común.

Personas 
 Akeno Watanabe (Seiyū)
 Gedde Watanabe (actor, también conocido como Gary Watanabe)
 José Watanabe (poeta peruano)
 Ken Watanabe (actor)
 Kumiko Watanabe (Seiyū)
 Sadao Watanabe (artista, 1913-1996)
 Shinichi Watanabe (director)
 Shinichirō Watanabe (escritor y director)
 Kazan Watanabe (pintor, erudito y estadista)
 Zentarō Watanabe (músico)
 Misato watanabe (músico)
 Mayu Watanabe (Idol japonesa)
 Haruto Watanabe (Idol)
 Yuta Watanabe (n. 1994), baloncestista japonés;
 Yuta Watanabe (n. 1996), jugador de bádminton japonés.

Personajes de ficción 
 Cameron Watanabe
 Kanoi Watanabe
 Toru Watanabe (protagonista de la novela Tokio blues (Norwegian Wood), de Haruki Murakami).
 You Watanabe (Love Live!, miembro de Aqours).
 Minori Watanabe (THE IDOLM@STER SIDE M, parte de Beit).
 Ryo Watanabe (Need for Speed: ProStreet, Showdown King)

Compañías 
 Watanabe Tekkōjo, fabricante de aviones durante la Segunda Guerra Mundial.
 RS Watanabe, fabricante de llantas.

Referencias 

Apellidos japoneses